Geografie Verenigde Staten

Geografie overige
Arcadia (Pretoria), buitenwijk in Zuid-Afrika
Arcadia Ægypti, regio in Romeins Alexandria et Aegyptus
Villa Arcadia, plaats in de Argentijnse provincie Buenos Aires
Arcadië (periferie-district), periferie-district in Griekenland
Overige
 Arcadia (horlogemerk), een Zwitsers horlogemerk
 Arcadia (geslacht), een geslacht van uitgestorven amfibieén
Arcadia (band), Britse band
Arcadia Planitia, vlakte op de planeet Mars
Arcadia (toneelstuk), een toneelstuk van Tom Stoppard
Arcadia (computerspel), een computerspel uit 1982 voor de ZX Spectrum en Vic 20
de vroegere naam van het computerspelbedrijf Starpath
Arcadia (single), een nummer van Hardwell en Joey Dale uit 2014
Arcadia (uitgever), een Belgische uitgeverij van strips.
Arcadia 2001, een spelcomputer
Arcadia (schip, 2005), een cruiseschip van P&O Cruises
Arcadia (2012), Amerikaanse film uit 2012 
The Countess of Pembroke's Arcadia (of gewoon Arcadia), een 16e-eeuwse romance in proza van Philip Sidney
Arcadia (televisieserie), Belgisch-Nederlands sciencefictionreeks uit 2023

Zie ook 
Acadië, voormalig Frans Noordoost-Amerika
Nederlands Acadië, voormalig Nederlandse kolonie in Noordoost-Amerika
Arcadië, doorverwijspagina